Lunteren ist

 der Name eines (früher eigenständigen) Ortsteils der niederländischen Gemeinde Ede, siehe Lunteren (Ede)
 der Familienname der niederländischen Fußballspielerin Desiree van Lunteren